Okręty US Navy o nazwie USS "Santa Barbara", pochodzącej od miasta Santa Barbara:
Pierwszy "Santa Barbara" (SP-4522) był stalowym okrętem transportowym, który został zbudowany w latach 1916-1918 i do 1919 był w służbie.
 Drugi "Santa Barbara" (AE-28) był okrętem amunicyjnym typu Kilauea, który służył w latach 1970-1998.
Santa Barbara